Amorieten, een Semitische stam
 Koninkrijk Amurru, een Amoritische staat ca. 2000 v.Chr. in het huidige West-Syrië en Noord-Libanon
 Amurru (god), ook Amurrum of Martu, een Akkadische godheid